Semien Scioa  – zona dell'Etiopia, regione di Amara
 Semien Scioa  – zona dell'Etiopia, regione di Oromia